Тивончик — фамилия. Известные носители:

 Тивончик, Андрей (род. 1970) — советский, белорусский и немецкий легкоатлет, прыгун с шестом.
 Тивончик, Станислав Владимирович (род. 1985) — белорусский легкоатлет, прыгун с шестом.